Cedar – jezioro w Kanadzie
 Cedar – rzeka w USA

Miejscowości w USA:
 Cedar – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Cedar – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
Gminy w USA:
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monroe
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Van Buren
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chase
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cedar
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Cedar (ang. Cedar Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cedar (ang. Cedar County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Cedar (ang. Cedar County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Cedar (ang. Cedar County) – w stanie Nebraska